Steve Jackson – amerykański projektant gier fabularnych i karcianych, założyciel Steve Jackson Games.
 Steve Jackson – brytyjski recenzent i pisarz, jeden z założycieli firm Games Workshop i Lionhead Studios.